Никола́й Васи́льевич Ники́тин (15 декабря 1907, Тобольск, Российская империя — 3 марта 1973, Москва, СССР) — советский  и учёный в области строительных конструкций. Член-корреспондент АСиА СССР. Доктор технических наук (1966). Заслуженный строитель РСФСР (1970). Лауреат ленинской и сталинской премий. Автор проекта Останкинской телебашни.

Биография 
Николай Никитин родился 15 декабря 1907 г. в Тобольске. Отец, типографский инженер, был уволен со службы за участие в революции и работал судебным писарем. В 1911 году семья переехала в Ишим, где 4-летний Николай окончил приходское училище и первый класс мужской гимназии, а его мать в 1914 году открыла ателье фотографии. В 1919 году семья вместе с отступавшими колчаковскими войсками уехала в г. Новониколаевск. Когда Николаю было 17 лет, его укусила в ногу змея, дефект ноги остался у Никитина на всю жизнь.

В 1930 году Никитин с отличием окончил архитектурное отделение строительного факультета Томского технологического института (ныне Томский политехнический университет). Во время учёбы возглавлял студенческое конструкторское бюро, занимавшееся разработкой комплексной методики расчета типовых конструкций из железобетона для Кузнецкого металлургического комбината. Научное руководство бюро осуществлял профессор Николай Иванович Молотилов. Одним из разделов методики был «Расчет рамных конструкций на боковое смещение». Это были первые расчеты для высотных железобетонных конструкций.

По окончании института в 1930 году, Никитин был назначен архитектором Новосибирского крайкомхоза. Его первым проектом стало четырёхэтажное здание общежития с оригинальным сборным железобетонным каркасом на монолитном фундаменте. Для его строительства Никитину пришлось организовать собственное производство железобетонных опор, балок и ферм. Это было первое в стране здание из сборного железобетона.

В начале — середине 1930-х годов Никитин работает в Новосибирске в группе, которую возглавлял архитектор Б. А. Гордеев, по проектам которого в Новосибирске построено много оригинальных в архитектурном отношении зданий в стиле конструктивизма. В 1930 году Никитин разрабатывает дерево-гвоздевую большепролётную арочную конструкцию для спортивного клуба «Динамо». Дощато-фанерные арки пролётом 22,5 м вскоре были приведены во всех учебниках по деревянным конструкциям. Несмотря на огромные размеры, арки были настолько легки, что звено рабочих устанавливало их вручную. В 1930—1932 годах Никитин участвует в проектировании зданий крайисполкома, жилых комплексов «Дом под часами», «Дом политкаторжан», «Динамо». В 1932 году Никитин спроектировал большепролётные железобетонные арочные перекрытия железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный.

В 1932 году совместно с инженером Ю. В. Кондратюком, который, кроме строительной практики, занимался проблемами космонавтики и является одним из её основоположников, разработал проект ветроэлектростанции в Крыму. Станцию намечали построить на вершине горы Ай-Петри. На этом объекте Никитин впервые приступил к разработке ряда основополагающих теорий и расчетов конструкций для сооружений башенного типа, в том числе исследованию статического и динамического воздействия ветровой нагрузки на высотное гибкое сооружение. Были продуманы вопросы практического применения высоко армированных железобетонных конструкций, основных несущих элементов узлов, в том числе и основы их возведения в скользящей опалубке. Строительство ветроэлектростанции не было завершено, но теоретические и практические разработки были позже применены Никитиным при строительстве Останкинской телебашни. Также Никитин проектировал все 7 сталинских высоток.

С 1937 года — жил и работал в Москве. В сентябре 1937 года был приглашен в проектную мастерскую по проектированию Дворца Советов, который предполагалось построить на месте взорванного храма Христа Спасителя. Н. В. Никитин внес ряд усовершенствований в конструкцию фундаментов и каркаса Дворца Советов, а также во исполнение требования председателя Государственной экспертной комиссии академика Б. Г. Галеркина выполнил расчет здания на динамическое действие ветровой нагрузки, для чего разработал новую специальную методику, которая весьма близка к методике, принятой в современных нормах.

С 1942 года Н. В. Никитин работает в Московском институте Промстройпроект, где разрабатывает конструкции для строительства в условиях военного времени. С 1944 года участвует в ряде работ по созданию сборных железобетонных конструкций промышленных зданий.

В 1949—1952 годах Н. В. Никитин участвует в проектировании зданий МГУ на Ленинских горах. Вместе с группой конструкторов Н. В. Никитин предложил принципиально новые технические решения (коробчатый фундамент, гибкие колонны в первом наземном этаже здания, металлические колонны крестообразного сечения и многие другие др.), которые позволили построить в сложных грунтовых условиях высотное здание переменной высоты без температурных и осадочных швов.

В 1954—1958 годах Н. В. Никитин работал в институте Моспроект. В 1957 году он был назначен главным конструктором института и в том же году был выбран членом-корреспондентом АСиА СССР. В Моспроекте Н. В. Никитин занимался вопросами гражданского строительства, и в 1957 году выступил с прогнозами дальнейшего развития массового жилищного строительства. Работу над новыми индустриальными типами массовых жилых домов Н. В. Никитин продолжает в НИИ экспериментального проектирования Академии строительства и архитектуры СССР (НИИЭП, впоследствии ЦНИИЭП жилища), где он в 1958—1960 годах — главный конструктор и заместитель директора по научной работе.

С 1964 года Н. В. Никитин — заместитель директора по научной работе и главный конструктор Центрального научно-исследовательского института экспериментального и типового проектирования зрелищных, спортивных и административных зданий и сооружений (ныне ЦНИИЭП имени Мезенцева), где продолжает активные поиски и исследования новых систем большепролётных покрытий.

Здание Московского университета, Дворец культуры и науки в Варшаве, Центральный стадион имени В. И. Ленина в Москве, Мемориал в Ульяновске, монумент «Родина-мать» в Волгограде — далеко не полный перечень работ Н. В. Никитина, получивших признание и за пределами СССР.

Ещё в Моспроекте в 1958 году Н. В. Никитин начинает работу над проектом Останкинской телебашни, создание которой является большим вкладом в развитие мировой строительной техники и архитектуры. Доктор технических наук (1966).

Смерть 

Умер 3 марта 1973 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 7).

Награды и звания 

 два ордена.
 медали.
 заслуженный строитель РСФСР (1970).
 Ленинская премия (1970) — за проект Останкинской телевизионной башни.
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за разработку большепролётного шедового покрытия и способа его выведения.

Мемориальная доска

Памятник Н. В. Никитину в Ишиме 

В Ишиме, где провел юные годы Николай Никитин, появился памятник знаменитому инженеру и конструктору. Создан он творческо-производственным объединением «Екатеринбургский художественный фонд» в 2011 году, авторы С. Титлинов, А. Медведев, С. Савин.

Авторы памятника С. В. Титлинов и А. Медведев были удостоены Золотой медали Российской академии художеств за создание скульптурных произведений в Ишиме.

Основой скульптурной композиции, выполненной из нержавеющей стали, стала Останкинская башня. Памятник установлен в городском сквере возле гостиницы «Ишим».

Разработки конструкции фундаментов и несущих каркасов 

 Дворец Советов — (начат строиться в 1938 г. проектная высота здания — 420 м, до июля 1941 года был построен только фундамент и каркас подземной части здания, который был демонтирован в годы Великой отечественной войны).
 Главное здание МГУ на Ленинских (Воробьёвых) горах — главное здание высотой 240 м на момент строительства было самым высоким зданием в Европе. Дата постройки - 1949 - 53 гг.
 Дворец культуры и науки (Варшава) — высотное здание в Варшаве, Польша.
 Центральный стадион в Лужниках. Дата постройки: 1956 г.
 Монумент «Родина-мать зовёт!» в Волгограде — памятник высотой 85 м. Архитектор - Евгений Вучетич, инженер-конструктор - Н.В.Никитин. Дата постройки - 1959 - 1967 гг.
 Телевизионная башня в Останкино — строительство длилось 7 лет - 1960 - 1967 гг. Высота башни — 540 м.
 В 1966—1967 годах Н. В. Никитин совместно с В. И. Травушем разработал проект стальной сетчатой башни-оболочки высотой 4 км. Проект был выполнен по заказу японской компании (владелец Мицусиба). В начале XXI века японцы вновь рассматривали идею строительства 4-километровой башни в проекте X-Seed 4000.

Проекты и постройки Н. В. Никитина в филателии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Доктора технических наук
Инженеры СССР
Конструкторы СССР
Авторы книг по архитектуре из России
Выпускники Томского политехнического университета
Похороненные на Новодевичьем кладбище